Wit Kasteel (Aalbeke)
Wit Kasteel (Scheldewindeke)
Wit Kasteel (Sint-Truiden)
Wit Kasteel (Vinderhoute)